Indonesië
 Surian (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java
 Surian (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sumedang in de provincie West-Java